Mecophilus är ett släkte av mångfotingar. Mecophilus ingår i familjen Aphilodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Mecophilus